Micronesië (eilandengroep), een eilandengroep in Oceanië
Micronesië (land), een land in Oceanië, dat een deel van bovenstaande eilandengroep omvat